10-й выпуск  Такс Про Классик — шоссейной однодневной велогонки по дорогам нидерландской провинции Зеландия. Гонка прошла 13 октября 2018 года в рамках Европейского тура UCI 2018. Победу одержал нидерландский велогонщик Петер Шультинг  из команды «Monkey Town Continental».

Участники 
В гонке приняли участие 22 команды: 3 команды категории UCI WorldTeam, 6 проконтинентальных и 9 континентальных команд. Всего на старт соревнования вышли 115 гонщиков. До финиша доехали 52 спортсмена.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Такс Про Классик 2018 на FirstCycling
 
 
 
 

2018 год в велоспорте
Спорт в Нидерландах в 2018 году
Октябрь 2018 года